De 16 dubbelparen met de hoogste world-ranking in de dubbel in week 24 van 2021 zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 37 dubbelparen spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst een kwalificatieronde. Hier plaatsen zich 16 dubbelparen.

De eindronde is een afvalsysteem met 16 + 16 = 32 dubbelparen. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
Zowel in de kwalificaties als in de eindronde is de partij gewonnen als er 3 sets zijn gewonnen.

Titelverdedigers Ruwen Filus en Han Ying uit Duitsland deden niet mee deze editie.

Geplaatste paren 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van week 24 van 2021. Geplaatste paren slaan de kwalificatie over.

De overige paren spelen eerst een kwalificatieronde. De winnaars daarvan plaatsen zich voor de eindronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland nam Britt Eerland deel, samen met haar Finse dubbelpartner Benedek Oláh. Namens België namen de dubbelparen Robin Devos / Lisa Lung en Florent Lambiet / Nathalie Marchetti deel.

Kwalificatie

Eindronde

Externe links 
  Seeding list
  World ranking

Tafeltennis